Das Bluenose Squash Classic 2007 fand vom 17. bis 22. Februar 2007 in Halifax, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Kategorie 2 Star. Es war mit 20.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Shawn Delierre, der in diesem Jahr im Viertelfinale gegen Borja Golán ausschied. Golán erreichte auch das Finale, in dem er auf Shahier Razik traf. Razik gewann das Endspiel mit 5:11, 11:9, 8:11, 11:5 und 11:6.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Robin Clarke einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

 
PSA World Tour 2006/07
2007